Live 2003 – album dei Coldplay del 2003
 Live 2003 – album dei Pineapple Thief del 2003